Tolar
Tolar (Texas)
Tolar Grande

Desambiguação